Cobra-d'água é a designação comum a diversas espécies de serpentes aquáticas, da família Colubridae:
 Género Helicops, em geral, e Helicops leopardinus, em particular;
 Liophis miliaris

Pode ainda referir-se a:
 Nome dado à serpente lendária do Amazonas, designada como Boiúna.

Desambiguação